Радио Иерусалим () — это районная радиостанция города Иерусалима, Израиль, вещающая на иврите на волнах 101 FM в городе и 89.5 FM за его пределами.

Основана 3 сентября 1995 года.

Вещание старой версии радиостанции завершилось в 2009 году, и возобновилось в этом же году после приобретения радиостанции заново компанией «Хабира» («столица»).

В ХОТе (кабельном тв) вещает на канале 309, а в спутниковом  - на 71 канале.

Ссылки 

 Официальный сайт «Радио Иерусалим» 
 

Радиостанции Израиля
Радиостанции по алфавиту